Livezile ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Livezile (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Livezile (Bistrița-Năsăud), Gemeinde im Kreis Bistrița-Năsăud
 Livezile (Glodeni), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Livezile (Valea Mare), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Livezile (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți
 Livezile (Timiș), Gemeinde im Kreis Timiș
 Livezile (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea